Agrell är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 284 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Agrell
 Alfhild Agrell (1849–1923), svensk författare
 Beata Agrell (född 1944), svensk litteraturvetare
 Carl Agrell (1864–1953), svensk ingenjör och företagsledare
 Carl Magnus Agrell (1764–1840), svensk präst, orientalist och politiker
 Edit Agrell (1885–1972), tecknare och skulptör
 Erik Agrell (1777–1849), svensk präst och politiker
 Gunnar Agrell (1911–1999), svensk ingenjör och företagsledare
 Hilding Agrell (1900–1996), svensk bergsingenjör och företagsledare
 Hugo Agrell (1878–1958), svensk företagare, grundare av Addo
 Ivar Agrell (1912–1973), svensk zoolog
 Jan Agrell (1918–2005), svensk pedagog och psykolog
 Johan Agrell (1701–1767), svensk tonsättare
 Karl Teodor Agrell (1809–1852), svensk borgmästare och riksdagsman
 Nicolaus Petri Agrelius (Agrell) (död 1681), borgmästare
 Nils Agrell (1885–1974), svensk biblioteksman och översättare
 Olof Agrell (1755–1832), svensk reseskildrare
 Sigurd Agrell (1881–1937), svensk poet och språkforskare
 Sven Agrell (1685–1713), svensk präst
 Wilhelm Agrell (född 1950), svensk fredsforskare och samhällsdebattör

Källor

Svenska efternamn